074  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Boyden Observatory, di Bloemfontein, in Sudafrica